Юниорский турнир УЕФА 1970 — 23-й розыгрыш юношеского чемпионата Европы. Он прошёл с 16 по 25 мая 1970 года в Шотландии. Сборная ГДР во 2-й раз в своей истории стала чемпионом.

Квалификация

Группа 1

Группа 2 

|}

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6 

|}

Участники финального турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 RSSSF 

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Шотландии
Футбол в Европе в 1970 году
Май 1970 года
Чемпионаты Европы в 1970 году
Спорт в Шотландии в 1970 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии